Карло Бартолец (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Осиек».

Клубная карьера 
Карло прошёл все ступени академии загребского «Динамо», играя за команды U16, U17, U18 и U19. Однако от профессионального контракта в клубе Бартолец отказался, и в феврале 2014 года его подписала «Локомотива». Дебютный матч за клуб сыграл 15 марта против «Риеки», выйдя на замену на 27-й минуте. Отыграл за загребский клуб два года. Вскоре он присоединился к датскому «Норшелланну». Отыграл три года и потом покинул команду. В сезоне 2019/20 перешёл в столичный «Копенгаген».

Международная карьера 
Бартолец сыграл первый матч за сборную Хорватии с Иорданией, выйдя в основе. Пока сыграл пять матчей за сборную.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Осиек»